Синтаксическая ошибка — многозначный термин. Возможные значения:
 Синтаксическая ошибка — ошибка программирования в информатике.
 Синтаксическая ошибка — неправильное построение фразы, предложения в устной или письменной речи.